7677 Sawa — asteroide da cintura principal
Festival de Publicidade de Cannes — também conhecido como Festival da SAWA
Devon Sawa — ator canadiano